RML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ratmalana, Colombo, Sri Lanka